Чурапча́ (; ) е село в Якутия, Русия. Разположено е на брега на езеро Чурапча, на около 140 km източно от Якутск. Административен център е на Чурапчински улус. Към 2016 г. има население от 9611 души.

История 
Селището е основано през 1725 г. след отварянето на път между Якутск и Охотск.

Население

Климат 
Климатът в Чулман е субарктичен. Средната годишна температура е -10,6 °C, а средното количество годишни валежи е около 334 mm.

Икономика 
Основният поминък е селското стопанство. Има комбинат за месни и млечни продукти и асфалтов завод. Колимската магистрала свърза селото с Якутск и Магадан.

Източници 

Села в Якутия